L'Élu (titre original ), roman de Chaïm Potok publié en 1967.
 L'Élu (titre original ), film adapté en 1982 du roman de Chaïm Potok ;
 The Chosen, série américaine sortie à partir de 2021.
 The Chosen Ones, album du groupe finlandais Stratovarius, publié le  ;
 The Chosen Few, album studio du Boot Camp Clik, sorti le .

Voir aussi